Алвас Элвис Пауэлл (; род. 18 июля 1994, Денверс-Пен, Ямайка) — ямайский футболист, защитник клуба «Цинциннати» и сборной Ямайки.

Клубная карьера 

Пауэлл начал карьеру в клубе «Портмор Юнайтед», в котором провёл два сезона.

В июне 2013 года Пауэлл перешёл на правах аренды в американский «Портленд Тимберс». 4 августа 2013 года в матче против канадского «Ванкувер Уайткэпс» Алвас дебютировал в MLS. Летом 2014 года Пауэлл провёл несколько матчей на правах аренды за клуб USL Pro «Сакраменто Рипаблик». 31 августа года в поединке против «Ванкувер Уайткэпс» он забил свой первый гол за «Тимберс». В 2015 году Алвас помог команде впервые в истории завоевать Кубок MLS.

27 декабря 2018 года Пауэлл был приобретён клубом-новичком MLS «Цинциннати» за $250 тыс. общих распределительных средств. За новообразованную франшизу MLS он дебютировал в её первом матче, в поединке стартового тура сезона 2019 против «Сиэтл Саундерс» 2 марта.

19 ноября 2019 года на Драфте расширения MLS Пауэлл был выбран клубом «Интер Майами». 1 марта 2020 года он участвовал в дебютном матче новой франшизы в лиге, соперником в котором был «Лос-Анджелес». По окончании сезона 2020 «Интер Майами» не продлил контракт с Пауэллом.

26 января 2021 года Пауэлл присоединился к клубу чемпионата Судана «Аль-Хиляль», подписав контракт до конца сезона с опцией продления ещё на один год.

10 июня 2021 года Пауэлл вернулся в MLS, подписав на правах свободного агента однолетний контракт с клубом «Филадельфия Юнион». За «Юнион» он дебютировал 23 июня в матче против «Коламбус Крю», заменив в компенсированное время второго тайма Оливье Байзо. По окончании сезона 2021 срок контракта Пауэлла с «Филадельфией Юнион» истёк.

17 декабря 2021 года Пауэлл как свободный агент вернулся в «Цинциннати», подписав контракт до конца сезона 2022 с опцией продления на сезон 2023.

Международная карьера 
11 декабря 2012 года в товарищеском матче против сборной Мартиники Пауэлл дебютировал за сборную Ямайки.

В 2014 году Алвас помог сборной выиграть Карибский кубок. На турнире он сыграл в матчах против команд Антигуа и Барбуды, Гаити и Мартиники.

В том же году Алвас стал серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против команды Сальвадора.

В 2017 году Пауэлл во второй раз подряд стал серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Кюрасао, Сальвадора, Канады, США и дважды Мексики.

Пауэлл был включён в состав сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения 
Командные

 «Портленд Тимберс»
 Обладатель Кубка MLS — 2015

Международные

 Ямайка
  Карибский кубок — 2014
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Портмор Юнайтед»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Интер Майами»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Омдурман
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»